Guin – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Guin – francuska nazwa gminy Düdingen w Szwajcarii

Osoby:
 François Guin – francuski kompozytor
 Ursula K. Le Guin – amerykańska pisarka
 Wyman Guin – amerykański autor

Zobacz też:
 Guinn